Rugby Canada Super League 1998 – pierwsza edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w rugby union w Kanadzie. Zawody odbywały się w dniach 17 maja–11 lipca 1998 roku.

W zawodach triumfowała drużyna Vancouver Island Crimson Tide, która w finałowym pojedynku pokonała zespół Nova Scotia Keiths 28–8.

Faza grupowa

Dywizja wschodnia

Dywizja zachodnia

Finał

Bibliografia 
 
 

Rugby Canada Super League
1998 w rugby union
1998 w Kanadzie